Ламбло́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 50 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 335,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ламблор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламблор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар